Xishan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Xishan (锡山区) der Stadt Wuxi in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xishan (Wuxi)
 den Stadtbezirk Xishan (西山区) der Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xishan (Kunming)
 die Großgemeinde Xishan (西山镇) des Kreises Congjiang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xishan (Congjiang)
 die Großgemeinde Xishan (西山镇) der Stadt Guiping im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xishan (Guiping)
 die Großgemeinde Xishan (西山镇) des Kreises Xifeng in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xishan (Xifeng)
 die Großgemeinde Xishan (西山镇) im Stadtbezirk Xinjian in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xishan (Xinjian)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) des Autonomen Kreises Bama im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xishan (Bama)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) des Kreises Eryuan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xishan (Eryuan)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) des Autonomen Kreises Huzhu in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Xishan (Huzhu)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) im Stadtbezirk Yizhou im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China, siehe Xishan (Yizhou)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xishan (Langzhong)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) der Stadt Mang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xishan (Mang)
 die Gemeinde Xishan (西山乡) des Kreises Yuexi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xishan (Yuexi)
 die Nationalitätengemeinde Xishan der Yao (西山瑶族乡) des Kreises Guanyang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xishan (Guanyang)
 die Nationalitätengemeinde Xishan der Yao (西山瑶族乡) des Kreises Linwu in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xishan (Linwu)
 das Straßenviertel Xishan (西山街道) im Stadtbezirk Beidaihe in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xishan (Beidaihe)
 das Straßenviertel Xishan (西山街道) im Stadtbezirk Echeng in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xishan (Echeng)
 das Straßenviertel Xishan (西山街道) im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xishan (Haizhou)
 das Straßenviertel Xishan (西山街道) im Stadtbezirk Jiguan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xishan (Jiguan)
 das Straßenviertel Xishan (西山街道) im Stadtbezirk Lingdong in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xishan (Lingdong)
 das Straßenviertel Xishan (西山街道) im Stadtbezirk Saybag im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China, siehe Xishan (Saybag)
 die Einwohnergemeinschaft Xishan (西山社区) der Großgemeinde Fuyuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xishan (Fuyuan)
 das Dorf Xishan (西山村) der Großgemeinde Dazhai in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xishan (Dazhai)
 das Gebirge Xishan (西山) in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xi Shan

Siehe auch:
 Xishan (Yangshao-Kultur)